Název Dolní Krupá má více sídel:
 Dolní Krupá (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Dolní Krupá (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Dolní Krupá (Ralsko) – část města Ralsko v okrese Česká Lípa, v roce 2010 přejmenovaná na Horní Krupou (sousedí s obcí Dolní Krupá (okres Mladá Boleslav))
 Dolná Krupá, obec v okrese Trnava na Slovensku

Externí odkazy